Ра́уф Маме́дов:
 Мамедов, Рауф Фикратович (род. 1985) — российский игрок в пляжный футбол.
 Мамедов, Рауф Фируддин оглу (род. 1956) — российский художник и кинорежиссёр.
 Мамедов, Рауф (род. 1988) — азербайджанский шахматист.